Burg Katsuyama (jap. , Katsuyama-jō) bezeichnet mehrere Burgen in verschiedenen japanischen Provinzen (in Klammern):
 Burg Katsuyama (Awa), in Kyonan, Präfektur Chiba
 Burg Katsuyama (Echigo), in Itoigawa, Präfektur Niigata
 Burg Katsuyama (Echizen), in Katsuyama, Präfektur Fukui
 Burg Katsuyama (Higashiyatsushiro-gun), in Kōfu, Präfektur Yamanashi
 Burg Katsuyama (Inaba), in Tottori, Präfektur Tottori
 Burg Katsuyama (Izumo), in Yasugi, Präfektur Shimane
 Burg Katsuyama (Kii), in Nachikatsuura, Präfektur Wakayama
 Burg Katsuyama (Mimasaka), in Maniwa, Präfektur Okayama
 Burg Katsuyama (Nagata), in Shimonoseki, Präfektur Yamaguchi
 Burg Katsuyama (Noto), in Nakanoto, Präfektur Ishikawa
 Burg Katsuyama (Shimotsuke), in Sakura, Präfektur Ibaraki
 Burg Katsuyama (Tsuru-gun), in Tsuru, Präfektur Yamanashi

 Burg Kane, in Yamaguchi, Präfektur Yamaguchi
 Burg Kokura, in Kitakyūshū, Präfektur Fukuoka
 Burg Matsuyama (Iyo), in Matsuyama, Präfektur Ehime
 Burg Sarubami, in Sakahogi, Präfektur Gifu
 Burg Takiya, in Kariwa, Präfektur Niigata